Вилье-ле-Сек:

 Вилье-ле-Сек — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Вилье-ле-Сек — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз.